Дани́на — вид податку
 Данина́ —  село в Україні, в Ніжинському районі Чернігівської області.